Новое Городище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новое Городище — деревня в Березинском районе Минской области.
 Новое Городище — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Новое Городище — деревня в Осинском районе Пермского края.